Szwajcaria:
 Villarsel-le-Gibloux – miejscowość w gminie Gibloux, w kantonie Fryburg, w okręgu Sarine
 Villarsel ob Mertenlach – dawna nazwa gminy Villarsel-sur-Marly
 Villarsel-sur-Marly – gmina w kantonie Fryburg, w okręgu Sarine

Zobacz też:
 Villarzel